Mayr (con le varianti Mair, Mayer o Meyer) è un cognome tedesco. Diversi personaggi enciclopedici recano il nome Mayr:

 Carlo Mayr (1810-1882), avvocato e politico
 Ernst Mayr (1904-2005), biologo e genetista 
 Giovanni Simone Mayr (1763-1845), compositore
 Gustav Mayr (1830-1908), entomologo
 Heinrich Mayr (1854-1911), botanico 
 Peter Mayr (1767-1810), patriota tirolese
 Josef Mayr-Nusser (1910-1945), vittima del nazismo